Neue Zeit bzw. Die Neue Zeit ist der Name verschiedener Medien:

Zeitungen (deutschsprachig):
Neue Zeit (Düren), SPD-nahe Zeitung in Düren (1920–1933)
Neue Zeit, von 1945 bis 1994 in Berlin erschienene Tageszeitung, vormals Presseorgan der CDU in der DDR
Neue Zeit, Gründungsname der SPÖ-nahen Kärntner Tageszeitung
Neue Zeit – Nowoje Wremja, im Altai erscheinende Tageszeitung auf Russisch und Deutsch
Neue Zeit (Kaliningrad), eine 1947–1948 in Kaliningrad herausgegebene Zeitung
Neue Zeit (KPS), Presseorgan der Kommunistischen Partei Saar
Neue Zeit (Graz) eine ehemalige steirische Tageszeitung (1945–2001)
Die Neue Zeit (Linz) eine ehemalige Zeitung der KPÖ Oberösterreich (1935 bis 19. Juni 1937 und 9. Oktober 1945 bis 2000, bis März 2001 noch als „Volksstimme“)

Zeitschriften (deutschsprachig):
Neue Zeit – Forum für die Sache der Völker, Zeitschrift der Neuen Rechten
Die Neue Zeit (Revue), „Revue des geistigen und öffentlichen Lebens“, von 1883 bis 1923 erschienene Theoriezeitschrift der SPD, ab 1901 „Wochenschrift der deutschen Sozialdemokratie“
Die neue Zeit, von 1929 bis 2004 erschienene Naturistenzeitschrift des Schweizer Lichtbundes ONS

weiteres (deutschsprachig):
Die Neue Zeit (Fernsehserie), im Jahr 2019 erstausgestrahlte, sechsteilige Fernsehserie über die Gründerjahre des Staatlichen Bauhauses in Weimar
Die Neue Zeit TV, ein Sender, der zum Medienverbund rund um das Universelle Leben gehört
Verlag Die Neue Zeit, in Lauf bei Nürnberg ansässiger Verlag mit Publikation sexualwissenschaftlicher Titel zu Beginn des Jahrhunderts

weiteres (nicht deutschsprachig):
 Nowoje wremja, Sankt Petersburger Tageszeitung 1868–1917
 Novo vreme, Belgrad 1941–1944

Siehe auch:

 Neue Zeiten